Барокко — стиль в европейском искусстве XVII—XVIII веков.
 Барокко (фильм) — французский художественный фильм 1976 года. Режиссёр Андре Тешине.
 Барокко (ансамбль) — музыкальный ансамбль, созданный в 1968 году народным артистом РСФСР Игорем Попковым.